Harta Politicii este un centralizator de date referitoare la politicienii din România, în special membri ai Parlamentului României. Fiecare politician prezent pe site are un profil unde îi este indexată activitatea în cadrul parlamentului, precum voturile și declarațiile în plen și articolele din presă referitoare la persoana respectivului politician.

Datele sunt preluate automat din diverse surse oficiale, precum website-urile Senatului și al Camerei Deputaților.

Harta Politicii a fost lansată în noiembrie 2008 fiind inițiată și dezvoltată de Octavian Costache. Începând din februarie 2012, proiectul a devenit open source.

Note

Bibliografie 
 Cum să nu votezi la întâmplare  articol în România Liberă
 Cum votează parlamentarii cu privire la drepturile civile digitale? articol în Jurnalul Național

Legături externe 
 Harta Politicii din România
 ActiveWatch vă recomandă hartapoliticii.ro 
 30 sub 30, generația restart  articol în Forbes România

Parlamentul României
Site-uri web din România